

Informacje ogólne 
 Dodatkowym tytułem wicehrabiego Combermere jest baron Combermere

Wicehrabiowie Combermere 1. kreacji (parostwo Zjednoczonego Królestwa)
 1827–1865: Stapleton Cotton, 1. wicehrabia Combermere
 1865–1891: Wellington Henry Stapleton-Cotton, 2. wicehrabia Combermere
 1891–1898: Robert Wellington Stapleton-Cotton, 3. wicehrabia Combermere
 1898–1969: Francis Lynch Wellington Stapleton-Cotton, 4. wicehrabia Combermere
 1969–2000: Michael Wellington Stapleton-Cotton, 5. wicehrabia Combermere
 2000 -: Thomas Robert Wellington Stapleton-Cotton, 6. wicehrabia Combermere

Następca 6. wicehrabiego Combermere: David Peter Dudley Stapleton-Cotton

Combermere, Wicehrabia